Села:
 Лобанівка — Харківська область, Куп'янський район
 Лобанівка — Харківська область, Харківський районСелище:
 Лобанівка — Донецька область, Шахтарська міська рада